Osbern est un ancien prénom normand d'origine norroise variante du vieux norrois Ásbjǫrn ou Ásbiǫrn (moderne Asbjörn, Esbjörn, Asbjørn, etc.). Osbern est aussi une forme anglo-scandinave, car il est phonétiquement proche du vieil anglais Ōs-bearn, utilisé justement pour « traduire » le nom du chef danois Asbjorn, et du vieil anglais Osbeorn (moyen anglais ).

Étymologie 
Le premier élément du nom Os- est attesté en vieil anglais sous la forme ōs et représente l'équivalent du scandinave ás(s) qui fait référence aux « Ases ». Le second élément -bern signifie « ours » et est une forme anglicisée du norrois bjǫrn, biǫrn, d'après le vieil anglais bearn (forme fléchie et contractée de bear- « ours », reposant sur le germanique commun *berō, forme fléchie *beran-, littéralement « le brun », formé sur l’indo-européen *bher- « brun; brillant »). Cet animal était synonyme de « force » au sein des peuples germaniques (« fort comme un bœuf » se dit en allemand « stark wie ein Bär » ) et notamment scandinaves chez qui les prénoms  ou , ainsi que Lillebjørn (« petit ours ») sont encore en usage.

Variantes et répartition moderne 
En Normandie, le prénom n'est plus usuel, mais s'est fixé comme nom de famille. Cependant, la phonétique et l'orthographe en sont désormais différentes, à savoir : . Phonétiquement, le [n] final chute en ancien français après [r], comme dans corn, forn, jorn (latin cornu, fŭrnus, diŭrnus) > cor, four, jour, et le [s] devant consonne sonore s'amuït au cours du , entraînant l'allongement de la voyelle [o], puis sa fermeture (cf. ancien français ostel > hôtel ou « os », pluriel « des os » prononcé « ô »). La graphie au- s'explique par une analogie avec  (forme populaire d’). Le patronyme  est très répandu dans le Pays de Caux, ainsi qu’Aubert. Cependant, étant donné leur fréquence dans la région, certains Aubert pourraient être également d'anciens Osbern, de même que le nom de famille Osbert, fréquent dans le Cotentin.
En outre, les  de Normandie renvoient pour certains à des Osberni villa ou pour d'autres à des Alberti villa sous leur forme latinisée.

Prénoms: personnages historiques le portant 
 Osbern de Bolbec, noble normand d'origine viking, père de Gautier  Giffard, lié aux Richardides.
 Osbern Giffard, petit-fils du précédent, l'un des fils de Gautier  Giffard.
 Osbern de Crépon, sénéchal, d'origine viking
 Osbern FitzOsbern, évêque d'Exeter, fils du précédent et frère de Guillaume Fitz Osbern
 Osbern, père de Gilbert Fils / Fitz Osbern (dit aussi Gilbert de Breteuil)
 Osbern, père de Samson, baron de Douvres, évêque de Worcester, et de Thomas, archevêque d'York
 , moine et écrivain anglais
 Osbern de Gloucester dit aussi Osbern Pinnock, moine bénédictin anglais
  ou Osbert de Clare, abbé de Westminster
 Osbern de Cantorbéry dit aussi Osbern le Moine, moine bénédictin, hagiographe et musicien anglais
 Osbern Fitz Richard, baron anglo-normand, fils de Richard Fitz Scrope
 Osbern Fitz Hugh

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Duché de Normandie
 Toponymie normande
 Vikings

Prénom scandinave
Nom théophore
Nom de personne évoquant l'ours